Разнодедка Маака () — вид разнокрылых стрекоз из семейства дедок (Gomphidae).

Этимология названия 
Видовое название дано в честь Ричарда Карловича Маака — русского натуралиста, исследователя Сибири и Дальнего Востока.

Описание 

Стрекоза средней величины: длина тела 47—51 мм, длина заднего крыла 28-30 мм. Окраска чёрно-жёлтая. С возрастом в окраске жёлтый цвет заменяется на зеленоватый, а затем — сизый цвет. VIII и IX сегменты брюшка расширены. У самцов ветви нижнего анального придатка широко расходятся, верхние анальные придатки же направлены между ними и являются параллельными друг другу, а на вершине вытянуты в острие. У самок генитальная пластинка является узкой, с двумя практически соприкасающимися по краям продольными валиками, без вырезки на вершине.

Ареал 
Восточноазиатский вид с основным ареалом на территории Китая, КНДР, Южной Кореи, Японии. В России встречается на Дальнем Востоке и в Забайкалье — известен из Хабаровского и Приморского краев, Читинской и Амурской области. Указание XIX века для Иркутска современными данными не подтверждено.

Биология 
Время лёта со второй половины июня до сентября. Стрекозы населяют берега крупных рек, а также основных их притоков. Самцы проявляют территориальное поведение — патрулируют индивидуальные участки, часто присаживаются на камни. Самки часто улетают кормиться в лесные биотопы, а к рекам возвращаются для спаривания и откладывания яиц. Яйца откладывают в полёте, просто сбрасывая их в воду. Личинки ведут придонный образ жизни, зарывшись в песок или ил, донные отложения. Цикл развития двухлетний, в холодных водах может удлиняться.

Охрана 
Включен в Красную книгу Амурской области. Охраняется также в Забайкальском крае. Вид страдает от загрязнения воды в местах обитания личинок. Неизвестно, каким образом отразилось на численности строительство Зейской ГЭС. Прогноз на будущее с учетом планирующегося строительства каскада ГЭС на Верхнем Амуре неблагоприятный.

Примечания 

Животные, описанные в 1872 году
Дедки (насекомые)
Насекомые Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей